Écurie Thimon
Maison Thimon
Yann Thimon